Сан Мигел Истапан има више значења:

 Сан Мигел Истапан (Истапан дел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Мигел Истапан (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику